Солонченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Солонченко, Владимир Данилович (1922—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).
 Солонченко, Елизавета Игоревна (род. 1972) — глава города Нижнего Новгорода с 24 мая по 21 декабря 2017 года, и.о председателя Нижегородской городской Думы с 21 декабря 2017 года по 21 февраля 2018 года.